Tréméven puede referirse a: 

 Tréméven, comuna francesa situada en Côtes-d'Armor.
 Tréméven, comuna francesa situada en Finisterre.